Мариян Генов е български футболист, офанзивен полузащитник.

Роден е на 9 юни 1979 г. във Велико Търново. Висок е 173 см и тежи 70 кг. Играл е за Сиконко (Климентово), Етър и Видима-Раковски. Футболист № 1 на Велико Търново за 2006 година.

Статистика по сезони 

Генов, Мариян